Eduardo Plantagenet (Warwick, 25 de febrero de 1475 - Londres, 28 de noviembre de 1499), XVII conde de Warwick, fue el tercer hijo de Jorge Plantagenet, I duque de Clarence, (hermano del rey Eduardo IV) y de su esposa Isabel Neville, hija de Ricardo Neville, conde de Salisbury, apodado el Hacedor de Reyes. Fue un demandante potencial del trono Inglés durante los reinados de su tío Ricardo III (1483-1485) y su sucesor, Enrique VII (1485-1509).

Primeros años 
Nació el 25 de febrero de 1475, en Warwick, la casa familiar de su madre, Lady Isabel Neville, duquesa de Clarence, hija mayor de Ricardo Neville. Eduardo adquirió el título de conde de Warwick en 1478, tras la ejecución de su padre por traición. 

Su potencial demanda al trono después del derrocamiento de su primo Eduardo V en 1483 se rechazó con el argumento de que la proscripción de su padre también eliminaba a Warwick de la sucesión (a pesar de que el Parlamento podría haberla revocado). A pesar de ello, Ricardo III lo hizo caballero en York en septiembre de 1483

En 1480, Warwick quedó bajo tutela de Thomas Grey, primer Marqués de Dorset e hijastro del rey Eduardo IV, que como su tutor, tenía el poder de decidir sobre un posible matrimonio. Clements Markham, afirmó en 1906 que Ricardo III había «liberado» a su sobrino Warwick de la Torre de Londres, donde Grey le había colocado. Sin embargo, no hay fuentes contemporáneas que avalen esta afirmación, aunque Grey era comisario de la Torre.

Tras la muerte de su único hijo, Eduardo de Middleham, Warwick fue adoptado por su tía Ana Neville, esposa de Ricardo III (Eduardo era sobrino carnal tanto de Ana como de Ricardo). Dominic Mancini escribió que Ricardo, al convertirse en rey, «ordenó que el hijo del duque de Clarence, su otro hermano, que entonces tenía diez años, debía venir a la ciudad: y ordenó que quedara confinado en el hogar de su esposa». Probablemente para plegarse al deseo de Ana, Ricardo reconoció al pequeño como heredero. No obstante, después de la muerte de su esposa, el rey Ricardo nombró heredero a otro sobrino, John de la Pole.

Encarcelamiento 
Después de la muerte del rey Ricardo en 1485, Warwick, de solo diez años de edad, continuó prisionero en la Torre de Londres durante el reinado de Enrique VII. Su potencial derecho al trono, aunque inconsistente, seguía siendo una amenaza potencial para Enrique, sobre todo tras la aparición del pretendiente Lambert Simnel en 1487. 

En 1490 se confirmó su título de conde de Warwick a pesar de la proscripción de su padre (heredaba el condado de Warwick a través de su madre), pero él siguió prisionero hasta 1499, año en que se vio envuelto en un intento de fuga con Perkin Warbeck, pretendiente al trono que aseguraba ser Ricardo de Shrewsbury.

Ejecución 
El 21 de noviembre de 1499, Warwick compareció en Westminster para ser juzgado ante un tribunal de pares presidido por John de Vere, conde de Oxford. Se declaró culpable, y una semana más tarde, fue decapitado por traición en Tower Hill. En el momento de su muerte tenía 24 años y había pasado 14 en la Torre de Londres. El rey Enrique VII se hizo cargo del cuerpo, que mandó enterrar en la abadía de Bisham (Berkshire). En la época se creía que la ejecución de Warwick obedeció a las presiones de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, cuya hija, Catalina de Aragón, iba a casarse con el heredero de Enrique, Arturo Tudor. También se dijo que Catalina se sentía muy culpable por la muerte de Warwick, y pensaba que las desgracias que tuvo que sufrir  en su vida habían sido un castigo por su ejecución.

Algunos historiadores afirman que Warwick sufría un cierto grado de discapacidad intelectual. No obstante, esta suposición se basa enteramente en un comunicado en el que el cronista Edward Hall de Warwick afirma que Warwick había estado prisionero tanto tiempo «alejado de toda compañía de los hombres y sin contacto alguno con animales, que no podía discernir un ganso de un capón». Es probable que Hall simplemente quisiera decir que el largo encarcelamiento había convertido a Warwick en una persona ingenua e ignorante.

Tras la muerte de Warwick se extinguió la línea masculina legítima de la Casa de Plantagenet. No obstante, los hijos supervivientes de su tía Isabel, duquesa de Suffolk, siguieron reclamando el trono por la línea de York.

Ancestros

En la ficción

Series de televisión

Referencias 

Casa de York
Casa de Plantagenet
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Prisioneros de la Torre de Londres
Ejecutados por decapitación